Gabriele Rossetti (1783-1854), poeta italiano, emigrato in Inghilterra
Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), pittore e poeta inglese, figlio del precedente